Алекси́с Васти́н (; 17 ноября 1986, Понт-Одеме, Верхняя Нормандия — 9 марта 2015, Вилья-Кастелли, Ла-Риоха) — французский боксёр-любитель, выступавший в весовой категории до 69 кг, бронзовый призёр Олимпийских игр 2008 года, участник Олимпийских игр 2012 года.

Биография 
Алексис Вастин родился 17 ноября 1986 года в городе Понт-Одеме, Франция.

В 2007 году принял участие в чемпионате мира в Чикаго, США. На четвертьфинальной стадии он уступил англичанину Брэдли Саундерсу, однако завоевал лицензию на Олимпиаду 2008 года.

Получив лицензию на участие в Олимпиаде 2008 года в Пекине, дошёл до полуфинальной стадии. В спорном бою за выход в финал Вастин проиграл будущему олимпийскому чемпиону Мануэлю Феликсу Диасу из Доминиканской Республики, в результате француз получил бронзу.

На проходившем в Москве чемпионате Европы по боксу занял второе место, уступив золото венгерскому боксеру Балажу Бацкаю.

На Олимпиаде 2012 года дошёл до четвертьфинала, где проиграл бой украинцу Тарасу Шелестюку.

Погиб 9 марта 2015 года в Аргентине во время съёмок популярного французского шоу при столкновении вертолётов.

Примечания

Ссылки 
 Статья о боксёре на сайте BoxRec

Боксёры Франции
Боксёры 2000-х годов
Боксёры 2010-х годов
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Боксёры на летних Олимпийских играх 2008 года
Боксёры на летних Олимпийских играх 2012 года
Погибшие в авиакатастрофах в Аргентине
Чемпионы Средиземноморских игр по боксу